Сабина Яшар кызы Алиева (: ) — комиссар по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен), государственный советник 3-го класса.

Биография 
Сабина Алиева родилась 7 мая 1980 года в семье врача (впоследствии депутата Милли меджлиса и дипломата) Яшара Алиева. В 1996 году окончила с отличием среднюю школу № 8 в Баку. 

В 1996—2000 годах училась на юридическом факультете Бакинского государственного университета и окончила университет с отличием. В 2002 году окончила с отличием магистратуру юридического факультета БГУ со степенью магистра в области государственного права.

В 2009—2012 годах получила высшее образование в области международных отношений в Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

В 2016 году защитила диссертацию по специальности «Международное право; Права человека» и получила степень доктора философии по праву.

С 2000 года занимала различные должности в Конституционном суде Азербайджанской Республики, а с 2015 года занимала должность заместителя руководителя аппарата.

Принимала участие в ряде международных конференций, включая симпозиумы в Китае, Австрии, Великобритании и Греции.

Окончила специальные курсы Межпарламентской ассамблеи СНГ. Принимала участие в летней школе Азиатской ассоциации конституционных судов и эквивалентных учреждений по теме «Свобода слова и собраний», организованной Конституционным судом Турецкой Республики. Участвовала в тренингах по правовому диалогу для правовой трансформации в Федеративной республике Германии, семинаре на тему «Навыки лидерства и стратегического управления» в Sorbonne Business School (Сорбоннская Школа Бизнеса) во Франции. 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 21 июня 2016 года получила квалификационную степень государственного советника 3-го класса. 

29 ноября 2019 года из трех кандидатов, выдвинутых Президентом, Сабина Алиева была избрана Милли Меджлисом на должность Уполномоченного по правам человека (омбудсмана) Азербайджанской Республики.

Награды 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 27 июня 2013 года награждена медалью «За отличие на государственной службе».

Была награждена медалью «За заслуги в области военного сотрудничества» от имени Президента Азербайджанской Республики соответствующим приказом Министра обороны Азербайджанской Республики от 29 декабря 2020 года.

Семья 
 Муж — депутат Милли меджлиса Сиявуш Новрузов, имеет двоих детей.
 Отец — Яшар Алиев, азербайджанский государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол. Доктор медицинских наук, профессор.
 Мать — Рена Алиева, доктор медицинских наук, профессор. Президент Азербайджанской стоматологической ассоциации.

Примечания 

Омбудсмены Азербайджана
Права человека в Азербайджане